Die U-15-Fußball-Südamerikameisterschaft 2019 fand vom 23. November bis zum 8. Dezember 2019 statt. Es war die neunte Ausgabe des Turniers. Die Austragung war ursprünglich für denselben Zeitraum in Bolivien geplant. Aufgrund von dortigen Unruhen verlegte der CONMEBOL den Wettbewerb nach Paraguay.

Aus der Veranstaltung ging die U-15 Brasiliens zum fünften Mal als Sieger hervor. Torschützenkönig des Turniers war mit sieben erzielten Treffern der Kolumbianer Ricardo Caraballo.

Spielorte 
Die Partien der U-15-Südamerikameisterschaft wurden in fünf Stadien ausgetragen:

 Estadio Luis Alfonso Giagni – Villa Elisa – 11.000 Plätze
 Estadio General Adrián Jara – Luque – 4.000 Plätze
 Cancha Conmebol – Luque
 Estadio Arsenio Erico – Asunción – 4.400 Plätze
 Estadio Defensores del Chaco – Asunción – 42.300 Plätze

Modus 
Gespielt wurde eine Vorrunde in zwei Gruppen. Die anschließende Finalphase mit den zwei gruppenbesten Mannschaften wurde im K.-o.-Modus ausgetragen. Hier trafen in einem Halbfinale die Gruppenersten auf die Gruppenzweiten. Die Halbfinalsieger zogen ins Finale ein, die Unterlegenen spielten den dritten Platz aus.

Es nahmen am Turnier die Nationalmannschaften Argentiniens, Belgiens, Boliviens, Brasiliens, Ecuadors, Kolumbiens, Paraguays, Perus, Uruguays und Venezuelas teil.

Die ursprünglich ebenfalls gemeldete Auswahl Polens hatte seine Teilnahme, aufgrund der Unruhen in Bolivien, abgesagt und hielt diese Absage trotz der Verlegung nach Paraguay aufrecht.

Die Zuordnung zu den Gruppen wurde am 23. Oktober 2019 in der Zentrale des CONMEBOL in Luque durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Ziehung war als Gastgeber Bolivien vorgesehen und als dieser in Gruppe A gesetzt sowie Titelverteidiger Argentinien in Gruppe B. Die verbleibenden acht Teams des CONMEBOL, wurden, basierend auf den Platzierungen, die sie in der letzten gespielten Ausgabe des Turniers erreicht hatten, auf vier Lostöpfe aufgeteilt. Belgien und Polen, welches an dem Tag seine Teilnahme noch nicht abgesagt hatte, kamen in einen fünften Lostopf.

Vorrunde 
Im Falle eines Punktegleichstands wurde die Klassifizierung nach folgendem System vorgenommen:
 Tordifferenz
 Direkter Vergleich

Gruppe A 

|-
| 2. Spieltag

|}
|-
| 3. Spieltag

|}
|-
| 4. Spieltag

|}
|-
| 5. Spieltag

|}

Gruppe B 

|-
| 2. Spieltag

|}
|-
| 3. Spieltag

|}
|-
| 4. Spieltag

|}
|-
| 5. Spieltag

|}

Finalrunde

Turnierplan

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks

Einzelnachweise 

2019
Fußball (Paraguay)
Fußballveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Paraguay